Les mots reticulatus, reticulata et reticulatum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « en forme de réseau (ou de filet), réticulaire » et, en latin scientifique, « portant un réseau, réticulé ».

Sciences et techniques 
 En biologie, et plus précisément en taxonomie, les mots reticulatus, reticulata et reticulatum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : reticulatus, reticulata, reticulatum.

Sciences humaines et sociales 

 En archéologie, un opus reticulatum (« appareil en filet ») est un mur de parement fait de petits moellons de section carrée, dont la disposition évoque un filet de pêche.

Notes et références 

Épithète spécifique